Příjmení Kilian nosí více různých osobností:
 Bohuslav Kilian – český advokát a znalec umění, strýc Bohumila Hrabala.
 Theodor Kilian – profesor a ředitel Obchodní akademie v Třebíči
 Josef Kilian – český malíř, autor krajin a zátiší
 Wolfgang Kilian –  německý rytec

Podobné 
 Kilián – křestní jméno
 svatý Kilián – apoštol Frank
 Jiří Kylián (* 1947) – český tanečník a choreograf evropského formátu, činný především v Nizozemí

Související články 
 Killian – rozcestník